Moritz steht für:
 Moritz (Name), männlicher Vorname und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Moritz (Brauerei), spanische Bierbrauerei
 Moritz, Bube in Max und Moritz von Wilhelm Busch
 Moritz, Lokomotive der Dresdner Parkeisenbahn, siehe Martens’sche Einheitsliliputlok
 Moritz – Das Stadtmagazin, Stadtmagazin in Baden-Württemberg

Moritz ist der Name folgender Orte:
 Moritz (Gößweinstein), Ortsteil von Gößweinstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Moritz (Petting), Ortsteil von Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moritz (Zeithain), Ortsteil von Zeithain, Landkreis Meißen, Sachsen
 Moritz (Zerbst), Ortsteil von Zerbst/Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Moritzberg
 Sankt Moritz
 Mauritius (Heiliger) († um 290), römischer Heerführer, Märtyrer und Heiliger
 Maurits, männlicher Vorname
 Mauritz
 Maurice
 Moritzen
 Mount Moritz